Pavlović est un patronyme serbe dérivé du prénom Pavel, et porté par les personnes suivantes :

 Aleksandar Pavlović (1983-), joueur serbe de basket-ball ;
 Branko Pavlović (1960-), avocat et homme politique serbe ;
 Ceda Pavlovic (1922-1999), peintre et plasticien serbe ;
 Irena Pavlovic (1988-), joueuse de tennis française ;
 Lazar Pavlović (2001-), footballeur serbe ;
 Mateo Pavlović (1990-), footballeur croate ;
 Melentije Pavlović (1776-1833), révolutionnaire serbe, premier archevêque de Belgrade et métropolite de Serbie ;
 Miloš Pavlović (1980-), pilote automobile serbe ;
 Miodrag Pavlović (1928-), écrivain et poète serbe ;
 Miroslav Pavlović (1942-2007), footballeur serbe ;
 Strahinja Pavlović (2001-), footballeur serbe ;
 Živko Pavlović (?-vers 1850), peintre serbe ;
 Živko Pavlović (1871-1938), militaire serbe de la Première Guerre mondiale;
 Živojin Pavlović (1933-1998), réalisateur, un écrivain et peintre serbe.